Le tournoi de tennis de Stanford est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1982, classée en catégorie Champ’s, se dispute à Oakland du 22 au .

Andrea Jaeger remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Barbara Potter et Sharon Walsh.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stanford
 Saison 1982 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1982
Compétition de tennis à Oakland (Californie)
Stanford
Tennis aux États-Unis en 1982
Sport en Californie en 1982
Tennis en février 1982